David Ytfeldt (né le  à Frösön en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Parenté dans le sport 
Il a deux frères Fredrik Ytfeldt et Henrik Ytfeldt qui sont également des joueurs de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Leksand J20 || SuperElit
|| 25 || 3 || 5 || 8 || - || || || || || 
|-
|rowspan='2'|1997-1998 ||Leksand J20||SuperElit|| 23 || 13 || 10 || 23 || 101 || || || || || 
|-
|Leksands IF||Elitserien || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
|1998-1999 ||Leksands IF ||Elitserien || 39 || 0 || 4 || 4 || 65 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
|1999-2000 ||Leksands IF ||Elitserien || 50 || 3 || 9 || 12 || 72 || || || || || 
|-
|rowspan='3'| 2000-2001 ||Frölunda J20 ||SuperElit ||2 || 2 || 1 ||3 || 0 || || || || || 
|-
|Frölunda HC ||Elitserien ||9 || 0 || 1 ||1 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
|JYP Jyväskylä ||SM-liiga ||11 || 0 || 4 ||4 || 26 || || || || || 
|-
|2001-2002 ||Linköpings HC ||Elitserien ||8 || 0 || 0 ||0 || 4 || || || || || 
|-
|2002-2003 || IK Nyköpings Hockey || Allsvenskan 
||15 || 5 || 6 ||11 || 30 || || || || || 
|-
|2003-2004 || IFK Strömsund || Division 2 
||- || - || - || - || - || || || || || 
|-
|2004-2005 || IFK Strömsund || Division 2
||- || - || - || - || - || || || || ||

Références 

Naissance en septembre 1979
Naissance à Frösön	
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Linköpings HC
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Défenseur de hockey sur glace